Gaumnitz steht für:
 Gaumnitz, ehemaliger Ortsteil von Luckenau, 1932 überbaggert, Flur heute Teil von Zeitz

Gaumnitz ist der Familienname folgender Personen:
 Stephanie Gaumnitz (* 1987), deutsche Radrennfahrerin